Vöglsberg ist der Ortsname von

 Vöglsberg (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Vöglsberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Vogelsberg (Begriffsklärung)